Il doppio del torneo di tennis WTA German Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Larisa Neiland e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Nicole Bradtke e Elna Reinach 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Jana Novotná (semifinali)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (semifinali)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (finale)

 Rosalyn Nideffer /  Mercedes Paz (secondo turno)
 Claudia Kohde Kilsch /  Judith Wiesner (quarti di finale)
 Jennifer Capriati /  Mary Joe Fernández (quarti di finale)
 Sandra Cecchini /  Laura Garrone (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1991